Friedrich Carl von Savigny, Duits rechtsgeleerde (1779-1861)
 Marie Jules César Savigny, Franse zoöloog
 Savigny (Zwitserland), Zwitserse gemeente

Savigny (Manche)
Savigny (Haute-Marne)
Savigny (Rhône) 
Savigny (Haute-Savoie)
Savigny (Vosges)
ook:
Savigny-en-Revermont,  Saône-et-Loire
Savigny-en-Sancerre,  Cher  Savignaquois
Savigny-en-Septaine,  Cher 
Savigny-en-Terre-Plaine, Yonne 
Savigny-en-Véron, Indre-et-Loire
Savigny-lès-Beaune,  Côte-d'Or
Savigny-le-Sec,  Côte-d'Or
Savigny-le-Temple,  Seine-et-Marne
Savigny-Lévescault,  Vienne   Savignois 
Savigny-le-Vieux,  Manche   Savigniens
Savigny-Poil-Fol,  Nièvre
Savigny-sous-Faye, Vienne 
Savigny-sous-Mâlain,  Côte-d'Or
Savigny-sur-Aisne,  Ardennes
Savigny-sur-Ardres,  Marne
Savigny-sur-Braye,  Loir-et-Cher
Savigny-sur-Clairis, Yonne
Savigny-sur-Grosne,  Saône-et-Loire  Saviniens
Savigny-sur-Orge, Essonne  Saviniens
Savigny-sur-Seille,  Saône-et-Loire  Savignas

Herkomst
De naam Savigny komt van het Latijnse Sabiniacum, van de voornaam Sabinius met het achtervoegsel -acum.